Il doppio  del Qatar ExxonMobil Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Marc López e Rafael Nadal erano i campioni uscenti, ma Nadal ha deciso di non partecipare. López ha giocato con Albert Ramos, ma sono stati sconfitti al secondo turno da Dmitrij Tursunov e Nenad Zimonjić.

Filip Polášek e Lukáš Rosol hanno vinto il torneo battendo in finale i tedeschi Christopher Kas e Philipp Kohlschreiber per 6–3, 6–4, vincendo il loro primo titolo a Doha.

Teste di serie 

  Colin Fleming /  Ross Hutchins (primo turno)
  James Cerretani /  Dick Norman (primo turno)

  Daniele Bracciali /  Potito Starace (quarti di finale)
  Serhij Stachovs'kyj /  Michail Južnyj (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2012
ATP World Tour 2012